RS est une abréviation qui signifie :
 République de Serbie ;
 Rs., désignant la roupie, monnaie de l'Inde, du Pakistan et de plusieurs pays d'Asie du Sud et de l'océan Indien ;
 Rapport sexuel, abréviation utilisée en médecine, dermatologie, vénérologie autour des IST ;
 Recueil systématique du droit fédéral, en Suisse ;
 Rio Grande do Sul, un État du Brésil ;
 le groupe parlementaire français Républicain et social ;
 représentant syndical, un membre des institutions représentatives du personnel ;
 Succès reproducteur (pour Reproductive Success en anglais) en biologie de l'évolution ;
 République solidaire, un parti politique français fondé en 2010 ;
 République souveraine, un parti politique français fondé en 2019 ;
 Réseau social ;
 Recommended Standard en informatique pour le préfixe des bus séries comme RS-232 ou RS-485.

RS est un sigle, qui signifie :
 Rennsport compétition (racing en anglais) sigle apposé sur une voiture signifiant qu'il s'agit d'une version ultra-sportive (version suralimentée d'une gamme de voiture).
Radiospares  (en), société commercialisant des composants électromécaniques et informatiques (aujourd'hui RS components).

Rs est un symbole qui signifie :
 secteur radial dans le Système Comstock-Needham de nommage des nervures des ailes des insectes.

RS est un code qui signifie :
 Serbie, selon la norme ISO 3166-1 alpha-2 (liste des codes pays) ;
 Russie, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2.

RS est aussi :
 Veritas RS, un modèle de Formule 1 ;
 Renault Sport, la branche sportive du constructeur automobile français ;
 RetroShare : un logiciel de réseau informatique ;
 Rs, digramme de l'alphabet latin.

Code